

Música
Folk contemporâneo
indie folk
folk rock
electric folk
psych folk
folktronica
folk metal
folk punk
Música tradicional (também conhecida como "música folclórica" ou "folk".)

Cultura
Dança folclórica
Religiosidade popular (ou folclórica)

Pessoas
 Bill Folk
 Chad Folk
 Eugene R. Folk
 Joseph W. Folk
 Kevin Folk
 Nick Folk
 Rick Folk
 Robert Folk

Desambiguação